

Основне 
 Козак — вільний воїн, східноєвропейський найманець, представник військового стану 15 — 20 століття.
 Козак — одна з самоназв українців раннього нового часу
 Козак — військове звання у військових формаціях Гетьманщини, УНР, Української Держави 19 — 20 століття.

Похідні 
 Козак — член громадських козацьких організації в Україні, Росії, Казахстані новітнього часу.
 Українські Козаки — Українська пілотажна група, що існувала в 1995—1997 роках.
 Українські козаки — Військо Запорозьке.
 Козаки (значення)
 Козак (танець)
 Козак-рок
 6110 Козак — астероїд головного поясу.
 Консенсусна послідовність Козак — нуклеотидна послідовність мРНК

Техніка 
 
 Корабель Козак () — один з шести кораблів королівського флоту Великої Британії.
 Корабель Козак (США) () — один з двох кораблів флоту США.

Відомі люди 

Козак — прізвище українського походження.
 Козак Богдан Миколайович (1940) — український актор і режисер.
 Козак Богдан Романович (1967) — український бізнесмен, депутат Львівської облради, власник «Львівхолоду».
 Козак Борис Сергійович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Козак Валентина Спиридонівна (1946) — українська поетеса, сатирик, перекладач.
 Козак Валерій Васильович (1949—2000) — український журналіст.
 Козак Василь Васильович (1943—2018) — український музикант, сурмач Чернівецької ратуші.
 Козак Василь Михайлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Козак Віктор Олександрович (1973—2015) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Козак Віталій Михайлович (1981—2015) — сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Козак Владислав (1913—1936) — безробітний українець, убитий поліцією під час мирної демонстрації в центрі Львова 14 квітня 1936 року.
 Козак Володимир Васильович (1959) — український залізничник, політик, міністр інфраструктури України (2012—2014).
 Козак Володимир Васильович (1984) — український юрист, підприємець, народний депутат України IX скликання.
 Козак Володимир Миколайович (1968—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Козак Володимир Улянович (1930—1995) — український письменник.
 Козак Гарлі Джейн (, 1957—) — американська акторка та письменниця.
 Козак Данута (1987) — угорська веслувальниця, олімпійська чемпіонка та медалістка.
 Козак Денис Никодимович (1944—2014) — український археолог.
 Козак Дмитро Миколайович (1958) — російський політик.
 Козак Едвард Теодорович (1902—1992) — карикатурист, гуморист і маляр.
 Козак Євген Михайлович — український актор, сценарист, режисер.
 Козак Євген Оксентійович (1857—1933) — український мовознавець, ректор Чернівецького університету в 1907—1908 роках.
 Козак Євген Теодорович (1907—1988) — український композитор, диригент, педагог.
 Козак Іван (1891—1978) — український військовик, громадський діяч. Доктор права, сотник УГА, Армії УНР.
 Козак Іван Павлович (* 1943) — портретист, член Національної спілки художників України.
 Козак Ірина Михайлівна (1919—1992) — українська громадська та військова діячка, лицарка Бронзового хреста заслуги.
 Козак Катерина Іванівна (1897—2014) — українська довгожителька, найстаріша жителька Землі в 2014 році.
 Козак Конрад (, 1855—1933) — німецький юрист.
 Козак Лес (1940) — канадський хокеїст.
 Козак Лібор (1989) — чеський футболіст.
 Козак Людмила Михайлівна (1952) — фахівець у галузі біокібернетика, медичної та біологічної інформатики та кібернетики, доктор біологічних наук.
 Козак Майкл ( 1946) — американський дипломат.
 Козак Мар'ян Іванович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козак Микола Іванович ( 1947) — український художник-фарфорист, дизайнер, краєзнавець, дослідник фарфоро-фаянсового промислу на Волині.
 Козак Микола Васильович (1914—1949, псевда: «Богдан», «Вівчар», «Смок», «Кучма», «Лука», «Петро», «Сергій Хортиця») — крайовий референт СБ ПЗУЗ (1945), командир УПА-Північ (03.1945 — 12.1945), провідник ОУН ПЗУЗ (1946—1948).
 Козак Микола Михайлович (1970) — український педагог, історик, краєзнавець.
 Козак Михайло (1888—1942) — сотник УГА, лікар-хірург.
 Козак Михайло Степанович (1991) — український футболіст, нападник «Олександрії».
 Козак Олександр Андрійович (1895—1930) — військовий і громадський діяч, сотник технічних військ Армії УНР.
 Козак Олександр Сергійович (1994) — український футболіст.
 Козак Орися Михайлівна (1934—2004) — провідний майстер художньої кераміки.
 Козак Петро (1911—1984) — редемпторист, єпископ Української Греко-Католицької Церкви. З 1983 року єпископ-помічник Львівської архієпархії.
 Козак Роман Миколайович (1957) — український політик.
 Козак Роман Петрович (1948—1988) — український письменник, журналіст.
 Козак Роман Юхимович (1957—2010) — російський театральний режисер і педагог.
 Козак Семен Антонович (1902—1953) — радянський генерал, двічі Герой Радянського Союзу.
 Козак Сергій Борисович (1961) — український журналіст.
 Козак Сергій Давидович (1921—1993) — український радянський співак і композитор, Народний артист УРСР.
 Козак Сергій Іванович (1961) — український архітектор, член Національної спілки архітекторів України (1997), голова правління Хмельницької обласної організації НСАУ (від 2006).
 Козак Сергій Якович (1979) — старший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Козак Станіслав Васильович (?) — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За заслуги».
 Козак Стефан Петрович (1937) — український і польський вчений-українознавець, іноземний член НАН України, дійсний член Української Вільної Академії Наук.
 Козак Тарас Євгенович (?) — прапорщик Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Козак Тарас Мирославович (1970) — український громадський діяч, політик.
 Козак Тарас Романович (1972) — український політик, народний депутат України.
 Козак Христина Олександрівна (1935) — українська радянська діячка, лікар. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Козак Ян (1954) — чехословацький футболіст.
 Козак Ян (1980) — титулований словацький футболіст.
 Козак Ярослав Іванович (1944) — народний депутат України.
 Козак Ярослав Миколайович (1967) — колишній український футболіст, нападник.

 Козак-Вірленська Катерина (1892—1941) — українська актриса.
 Козак-Савицька Ірина (1925—2015, псевдо: «Лада», «Бистра») — член ОУН з гімназичних часів. Зв'язкова Романа Шухевича. Лицар Хреста Бойової Заслуги.

Топоніми

Села:
 Козак — Житомирська область, Житомирський район
 Козак — Рівненська область, Рівненський район
Залізниця:
 Козак — зупинна платформа Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці
Річки:
 Козак — права притока річки Чумгак, Черкаська область
 Козак (рукав Дніпра) — правий рукав Дніпра, 13,4 км, Бериславський район, Херсонська область

Козак () — муніципалітет, департамент Лот і Гаронна, регіон Аквітанія

() — зниклий населений пункт, Західна Австралія

Див. також 
 Козаки

Примітки 

Українські прізвища